Финал Кубка Англии по футболу 2002 года стал 121-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 4 мая 2002 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и закончился со счетом 2-0 в пользу «Арсенала», который выиграл свой восьмой кубок за историю.

Детали матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт 

2002
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2002
Кубок Англии 2002
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 4 мая
Май 2002 года
Спорт в Великобритании в 2002 году
2002 год в Уэльсе